Znaczenie podstawowe
 Perpetuum mobile (z łac. wiecznie ruchome) – hipotetyczna maszyna, której zasada działania, sprzeczna z prawami fizyki, umożliwiałaby jej pracę w nieskończoność.

Powszechniki
 Perpetuum mobile – forma muzyczna.

Nazwy własne
 Perpetuum Mobile – teatr antyczny istniejący w Toruniu. 
 Perpetuum Mobile – album grupy Einstürzende Neubauten.